Чемпионат Италии по международным шашкам среди женщин — турнир по шашкам. Первый чемпионат был проведён в 2010 году, его победителем стала Елена Валентини. Она же имеет наиболее количество титулов (3 победы).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы на сайте Итальянской федерации шашек 

Италия
Соревнования по шашкам в Италии
Международные шашки